Senta Crotz ist der okzitanische Name folgender Orte in Frankreich:
 Sainte-Croix (Dordogne)
 Sainte-Croix (Lot)
 Sainte-Croix (Tarn)

Mit Namenszusatz
 Sainte-Croix-de-Caderle (Senta Crotz de Cadèrla)
 Sainte-Croix-de-Mareuil (Sainte-Croix-de-Mareuil)
 Sainte-Croix-Vallée-Française (Senta Crotz de Valfrancesca)
 Sainte-Croix-Volvestre (Senta Crotz de Volvèstre)
 Sainte-Croix-du-Mont (Senta Crotz dau Mont)

Siehe auch
 Santa Crotz